Японская соккер-лига 1978 Дивизион 1 — 14-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Тагути, Мицухиса
Сонобэ, Цутому
Сайто, Кадзуо
Имаи, Кэйдзо
Отиаи, Хироси
Фудзисума, Нобуо
Фудзигути, Мицунори
Jair
Нагаи, Ёсикадзу

Камамото, Кунисигэ

См. также
Вторая японская футбольная лига 1978

Ссылки
RSSSF 

Япония
1978
Спорт в Японии в 1978 году